Hume Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hume Township (Illinois)
 Hume Township (Michigan)
 Hume Township (North Dakota)